

Patronyme 

 François de Ravignan (1935 - 2011) est un ingénieur agronome français.
 La famille de La Croix de Ravignan est une famille noble actuellement subsistante :
 Xavier de Ravignan (1795 - 1858) est un jésuite français ;
 Marie-Raymond de Lacroix de Ravignan (1829 - 1891) est un homme politique français.
Ravignan est aussi le nom d’un château situé dans le village de Perquie dans les Landes, lequel a donné le nom a plusieurs générations.

Toponyme 
 La rue Ravignan est une voie de Montmartre à Paris.
 La rue de Ravignan est une voie de la pointe nord du quartier du Petit Bayonne, à Bayonne.
 Le château de Ravignan se situe sur la commune de Perquie, dans le département français des Landes. 
 Ravignan est une ville du Québec à 300km au nord-est de Montréal.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme